

Sigle 
 Institution of Electrical Engineers  – associazione professionale britannica
 Instituto de Eletrotécnica e Energia  – unità specializzata della Universidade de São Paulo